Neukäufler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Neukäufler (1793–nach 1839), deutscher Theaterschauspieler
 Ferdinand Neukäufler (1785–1860), deutscher Opernsänger (Tenor), Theaterschauspieler und Chordirektor
 Jakob Neukäufler (1753–1835), deutscher Theaterschauspieler
 Marie Neukäufler (1816–1898), deutsche Opernsängerin (Koloratursopran)